Ordet PAM har flere betydninger:
 Pulse amplitude modulation
 Pommersk Medicinsk Akademi i Stettin (nu: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM))
 Point Accepted Mutations